Příjmení Hoffman nosí více významných osobností:

 Abbie Hoffman (1936–1989) – americký politický aktivista
 Darleane C. Hoffman (* 1926) – americká jaderná chemička a spoluobjevitelka seaborgia
 Dezider Hoffman (1912–1986) – slovenský fotograf, fotožurnalista a kameraman
 Dustin Hoffman (* 1937) – americký herec židovského původu
 Ivan Hoffman (* 1952) – slovenský i český písničkář, fotograf a vydavatel
 Ján Hoffman (1945–1968) – slovenský fotbalista, záložník
 Jeffrey Hoffman (* 1944) – americký astronaut
 Jerzy Hoffman (* 1932) – polský režisér
 Pavel Hoffman (* 1931) – slovenský ekonom a československý politik
 Philip Seymour Hoffman (1967–2014) – americký filmový herec, režisér a producent
 Rick Hoffman (* 1970) – americký herec
 Robert Hoffman (* 1980) – americký tanečník, herec a choreograf
 Ronen Hoffman (* 1963) – izraelský politik
 Stanislav Hoffman (* 1945) – československý atlet, běžec
 Thom Hoffman (* 1957) – nizozemský herec a fotograf
 Wolf Hoffman (* 1959) – německý kytarista

Související články 
 Hoffmann
 Hofman